Будзув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сухский повят, Малопольское воеводство. Население — 8246 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Лянцкорона
 Гмина Макув-Подхаляньски
 Гмина Пцим
 Гмина Сулковице
 Гмина Стрышув
 Гмина Токарня
 Гмина Зембжице

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Малопольского воеводства